Fernando Calderón puede hacer referencia a:

 Fernando Calderón Collantes, abogado y político español nacido en Reinosa en 1811;
 Fernando Calderón López, pintor español nacido en Santander (Cantabria) en 1928;
 Fernando García Calderón, escritor español nacido en Sevilla en 1959;
 Fernando Calderón y Beltrán, poeta y dramaturgo mexicano;
 Fernando Calderón (actor de doblaje), joven actor de doblaje (1999-).